Ве́рсія (запозичене з середньовічної  — поворот, зміна, пов'язане з vertere — вертіти, крутити, перевертати, змінювати; порівняйте з  веретено, вертіти) — один із кількох переказів, викладів або одне з тлумачень якогось факту, події. 
 У слідчій та судовій діяльності — припущення перебігу вчиненого злочину.
 Варіант (порядковий номер) програмного продукту або комплектуючого. 
 Файл, що є модифікацією іншого файла.
 Система вимог та правил з окремих видів спорту, розроблена певною організацією.

В географії 
Версія () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.

Примітки

Посилання 
 Слідча версія //